Útočník může být:

 osoba napadající jinou osobu nebo i skupinu lidí
 stát (nebo i jiná organizovaná skupina lidí) rozpoutávající jako první válku
 útočník (sport) – hráč v kolektivním sportu, jehož úkolem je vsítit branku nebo dát koš apod.
 fotbalový útočník
 hokejový útočník
 cracker – útočník v oblasti počítačové bezpečnosti (někdy nesprávně označován jako hacker)

Externí odkazy